Amoreira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Amoreira (Almeida)
 Amoreira (Óbidos)
 Amoreira da Gândara
 Amoreira (Pampilhosa da Serra)